Nan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanzhou, häradshuvudort, Hunan, 
 Nan Xian (härad i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar